Żelisławice ist Name folgender polnischer Orte:
Żelisławice (Secemin), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Secemin
Żelisławice (Siewierz), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Siewierz